Маркиян Камыш — украинский писатель, чернобыльский сталкер.

Биография 
С 2010 исследует Чернобыльскую Зону отчуждения нелегально.

Дебютный роман «Оформляндия», исповедь чернобыльского сталкера, хвалебно встречен украинской литкритикой и писателями (София Андрухович, Андрей Любка, Артём Чапай). Режиссёр Мирослав Слабошпицкий назвал роман «Новым и ни на кого не похожим голосом в украинской литературе». В апреле 2016 роман издан в Arthaud (Groupe Flammarion), под названием «La Zone». Книга приобрела широкую огласку и получила хвалебные отзывы ведущих французских СМИ, среди которых Marianne, Lesinrocks, VSD, L’OBS , 20minutes, France culture, TF1, Le Point.

В Италии, наряду с романами Иэна Макьюэна, Маргарет Этвуд, Элены Ферранте, «Оформляндия» вошла в десятку книг года по версии la Repubblica, как одна из «Созвездие из десяти книг, которые лучше отражают дух времени». В отдельной рецензии la Repubblica назвала Камыша «сильным характером», а Corriere della Sera так охарактеризовала дебютный роман украинского писателя: «Благодаря стилю, уравновешенному между языковым экстазом отчаянной путешествия, между разрушением реликтов исторической трагедии и жестоким и сентиментальным минимализмом ужасающей реальности Камыш пишет произведение, способен потрясти нас перед лицом человеческой боли и боли природы». il Manifesto назвала «Оформляндию» историей, которая предлагает не болезненный туризм, но акт любви, мистическое погружение в застывший мир, предстает перед нами в беззащитной и острой красоте. В 2020 роман вошел в ТОП-5 книг о Чернобыле по версии итальянского Esquire.

Материалы (по-русски) 
 Интервью для русской службы ВВС
 Для русской службы французского радио RFI
 Для украинской газеты «День»

Примечания 

Украинские писатели XXI века
Украинские писатели
Персоналии:Припять
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС